Kungla ist der Name eines Dorfes in Estland:
 Kungla (Saaremaa) in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)
 Kaarma-Kungla, bis 2017 Kungla, in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)

Der Begriff Kungla bezeichnet in der estnischen Mythologie das Land des Glücks.